Ломачинцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Ломачинцы — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Ломачинцы — село в Сокирянском районе Черновицкой области.